Bamenyam peut être :
 Bamenyam, langue du Cameroun
 Bamenyam, village du département Bamboutos au Cameroun